Donna seduta – quadro di Pablo Picasso del 1920
Donna seduta – quadro di Pablo Picasso del 1938